Władysław Lasocki (1632–1692) – kasztelan zakroczymski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Władysław Lasocki (1905–1943) – sierżant Gwardii Ludowej